|}

Die Bahnstrecke Ústí nad Labem–Chomutov ist eine zweigleisige elektrifizierte Hauptbahn („celostátní draha“) in Tschechien, die ursprünglich von der k.k. priv. Aussig-Teplitzer Eisenbahn erbaut und betrieben wurde. Sie verläuft im Nordböhmischen Becken von Ústí nad Labem (Aussig/Elbe) über Teplice (Teplitz-Schönau) und Most (Brüx) nach Chomutov (Komotau).

Geschichte

Vorgeschichte und Bau 
Zur Abfuhr der im Nordböhmischen Becken um Teplitz geförderten Braunkohle zum Elbhafen Aussig
entstand im Jahre 1858 die zweigleisige Bahnstrecke von Aussig (heute: Ústí nad Labem) nach Teplitz (heute: Teplice). Zügig wurde der weitere Streckenausbau in Richtung Komotau (heute: Chomutov) fortgesetzt, um auch die Kohlegruben um Dux (heute: Duchcov) und Brüx (heute: Most) anzuschließen. Am 8. Oktober 1870 erfolgte der Anschluss zur Buschtěhrader Eisenbahn in Komotau.

Eröffnungsdaten:
 Aussig–Teplitz * 20. Mai 1858
 Teplitz–Dux * 18. Juli 1867
 Dux–Komotau * 8. Oktober 1870

In den folgenden Jahren entwickelte sich die Strecke zur am stärksten belasteten Eisenbahnstrecke in Österreich-Ungarn.

Nach dem Zweiten Weltkrieg 

Mit der Intensivierung der Braunkohleförderung nach dem Zweiten Weltkrieg mussten ab den 1950er Jahren größere Teile der Trasse in ihrer Linienführung verändert werden. 1968 erfolgte bei Duchcov eine Streckenverlegung nach Osten. Dabei verlor die Stadt ihren Bahnhof, der durch eine auf dem Gebiet der Gemeinde Lahošt angelegte Bahnstation ersetzt wurde. 1983 wurde durch den Großtagebau zwischen Chomutov und Most ein bis zu 150 Meter hoher Damm aus Abraum geschüttet, der zur Zeit seiner Errichtung als höchster Bahndamm der Welt galt. Dieser Streckenabschnitt wird als Ervěnický koridor (deutsch etwa: „Seestädter Korridor“) bezeichnet.

Folgende Tabelle zeigt die Eröffnungsdaten des elektrischen Zugbetriebes:

Am 1. Januar 1993 ging die Strecke im Zuge der Auflösung der Tschechoslowakei an die neu gegründeten České dráhy (ČD) über.  Seit 2003 gehört sie zum Netz des staatlichen Infrastrukturbetreibers Správa železniční dopravní cesty (SŽDC).

Der Streckenbetreiber SŽDC plant in den nächsten Jahren eine abschnittsweise Erneuerung der Eisenbahninfrastruktur zwischen Ústí nad Labem und Chomutov. Von 2019 bis 2022 soll zunächst der Abschnitt Oldřichov u Duchcova–Bílina mit einem Kostenrahmen von zwei Milliarden Kronen instand gesetzt werden. Neben den Gleisanlagen sollen auch die Leit- und Sicherungstechnik, die Brücken und die Betriebsstellen vollständig umgebaut und erneuert werden. Nach Abschluss der Arbeiten soll die Streckengeschwindigkeit von 100 km/h auf 120 bis 145 km/h angehoben werden.

Literatur 
 Zdeněk Hudec u. a.: Atlas drah české republiky 2006–2007, 2. Auflage; Verlag Pavel Malkus, Praha, 2006, ISBN 80-87047-00-1

Weblinks 

 Ústí nad Labem–Chomutov auf www.zelpage.cz
 Fahrplan 1944
 Fahrplan 2018

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Tschechien